Arthaud ist der Name folgender Personen:

 Arthold von Belley (auch: Arthaud; 1101–1206), Bischof von Belley und Kartäuser

Arthaud ist der Familienname folgender Personen:
 Florence Arthaud (1957–2015), französische Regattaseglerin
 Nathalie Arthaud (* 1970), französische Politikerin

Arthaud bezeichnet:
 Arthaud (Verlag), französischer Verlag, Teil der Groupe Flammarion